Сезон НХЛ 2012/2013 является 96-м (95-м игровым) сезоном НХЛ. Первоначально планировалось, что сезон стартует 11 октября, однако из-за недоговорённости между лигой и профсоюзом по новому коллективному соглашению в НХЛ был объявлен локаут, который повлиял на сроки проведения чемпионата. Первые матчи прошли 19 января 2013 года, а закончился регулярный чемпионат 28 апреля матчем между «Брюинз» и «Сенаторз», который был перенесён с 15 апреля из-за террористического акта во время Бостонского марафона. Каждая команда провела по 48 матчей только с соперниками своей конференции. Розыгрыш Кубка Стэнли стартовал 30 апреля. «Чикаго Блэкхокс» выиграл финальную серию у «Бостон Брюинз» со счётом 4—2.

Межсезонье

Предложенный план по реорганизации лиги 
В связи с переездом команды «Атланта Трэшерз» в Виннипег возникла необходимость в изменении структуры дивизионов. 5 декабря 2011 года совет директоров НХЛ утвердил новое распределение команд. Вместо шести дивизионов команды были разделены на четыре конференции, по семь и по восемь команд. Планировалось, что каждая команда сыграет внутри своих конференций по 36 (в конференциях по семь команд) или 38 (в конференциях по 8 команд) матчей и по две игры (дома и на выезде) с командами из других конференций. Изменения должны были вступить в силу с этого сезона, однако план не был поддержан профсоюзом игроков. Согласно предложенному плану команды были распределены следующим образом:

 Анахайм Дакс
 Калгари Флэймз
 Колорадо Эвеланш
 Эдмонтон Ойлерз
 Лос-Анджелес Кингз
 Финикс Койотис
 Сан-Хосе Шаркс
 Ванкувер Кэнакс

 Чикаго Блэкхокс
 Коламбус Блю Джекетс
 Даллас Старз
 Детройт Ред Уингз
 Миннесота Уайлд
 Нэшвилл Предаторз
 Сент-Луис Блюз
 Виннипег Джетс

 Бостон Брюинз
 Баффало Сейбрз
 Флорида Пантерз
 Монреаль Канадиенс
 Оттава Сенаторз
 Тампа-Бэй Лайтнинг
 Торонто Мейпл Лифс

 Каролина Харрикейнз
 Нью-Джерси Девилз
 Нью-Йорк Айлендерс
 Нью-Йорк Рейнджерс
 Филадельфия Флайерз
 Питтсбург Пингвинз
 Вашингтон Кэпиталз

Драфт 
Юбилейный 50-й входной Драфт НХЛ 2012 состоялся с 22 по 23 июня 2012 года в Питтсбурге на домашней арене клуба «Питтсбург Пингвинз» — Консол Энерджи-центре. Под общим первым номером был выбран российский игрок Наиль Якупов клубом «Эдмонтон Ойлерз».

Изменения в правилах 
Лига ввела изменения в правилах перед этим сезоном. Так, малым штрафом стал наказываться игрок за попытку прижать шайбу рукой ко льду в своей зоне. Также двухминутным удалением стал наказываться хоккеист за игру рукой на вбрасывании.

Потолок зарплат 
Потолок зарплат в новом сезоне был установлен на уровне $70,2 млн, а нижняя граница на уровне $54,2 млн. По сравнению с прошлым сезоном произошло увеличение на $6 млн

Переезд «Нью-Йорк Айлендерс» 
24 октября владелец «Нью-Йорк Айлендерс» Чарли Вонг объявил о переезде своей команды из Юниондейла в Бруклин. С сезона 2015/2016 новой домашней ареной становится «Барклайс-центр». На данной арене свои домашние матчи проводит клуб НБА «Бруклин Нетс». На хоккейных матчах арена вмещает 15 795 зрителей.

Локаут 
15 сентября 2012 года истёк срок действия коллективного соглашения между лигой и профсоюзом игроков, и был объявлен локаут.

Хронология локаута 
 14 июля НХЛ выдвинула свои условия профсоюзу по новому коллективному соглашению. Так, согласно им, лига требовала: сократить зарплаты хоккеистов в привязке к доходам лиги с 57 до 46 процентов, установить максимальную продолжительность контрактов сроком в пять лет, отменить все подписные бонусы, установить равномерные выплаты по контракту на протяжении всего срока его действия, увеличить срок получения статуса неограниченно свободного агента c 7 до 10 проведенных сезонов, увеличить срок действия стандартного контракта новичка с 3 до 5 лет, исключить возможность решения контрактных споров через арбитраж. Профсоюз, в свою очередь, предложил подписать соглашение на три года с возможностью продления ещё на один год, установить жёсткий потолок зарплат на уровне $63 млн с ежегодным его повышением на 2 % в первый год, 4 во второй и 6 в третий (отвязав его величину от доходов лиги), а также ввести «налог на роскошь», чтобы помочь клубам, испытывающим финансовые проблемы.
 После ряда встреч стороны так и не смогли прийти к согласию и в 23:59 15 сентября лига объявила локаут. Были отменены тренировочные лагеря и все предсезонные игры, а игроки смогли заключать контракты с клубами других лиг на время локаута.
 4 октября лига отменила стартовую часть регулярного чемпионата из 82 игр.
 16 октября лига сделала новое предложение профсоюзу, по которому доходы делятся 50 на 50, лига отказывается от сокращения действующих контрактов и предлагается начать сезон 2 ноября без уменьшения количества матчей. Однако, профсоюз его не поддержал, после чего лига отменила матчи до 30 ноября.
 25 октября президент США Барак Обама призвал стороны договориться и завершить локаут.
 2 ноября лига отменила традиционный матч «Зимней классики», запланированный на 1 января.
 19 ноября после нескольких раундов переговоров, лига попросила профсоюз представить своё полноценное предложение.
 21 ноября профсоюз представил своё новое предложение, которое в итоге также было отвергнуто лигой.
 23 ноября лига отменила матчи по 14 декабря и матч всех звёзд.
 26 ноября НХЛ и профсоюз обратились в Федеральную службу США посредничества и разрешению споров
 10 декабря руководство НХЛ отменило матчи, запланированные до 30 декабря.
 15 декабря началось голосование членов профсоюза о роспуске НХЛПА.
 21 декабря лигой были отменены матчи, запланированные до 14 января.
 22 декабря было объявлено, что игроки проголосовали за роспуск профсоюза.
 24 декабря — 100-й день локаута.
 27 декабря лига сделала новое предложение профсоюзу. НХЛ предложила подписать соглашение сроком на 10 лет и начать этот сезон 19 января. Дедлайн на подписание нового соглашения был установлен на 11 января.
 31 декабря профсоюз, изучив предложение лиги, сделал своё ответное предложение.
 6 января комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил, что лига и профсоюз согласовали основные пункты нового коллективного договора и подписали предварительное соглашение об отмене локаута.
 9 января совет директоров НХЛ ратифицировал новое коллективное соглашение.
 12 января — официальное завершение локаута после одобрения нового коллективного соглашения членами профсоюза.

Предыдущий локаут в НХЛ произошёл в сезоне 2004/2005, в результате которого лига была вынуждена отменить регулярный чемпионат и розыгрыш Кубка Стэнли.

Итоги локаута 
 Локаут продлился 119 дней;
 Из-за локаута в общей сложности было отменено 510 игр;
 Стороны договорились разделять возможный доход в пропорции 50 на 50;
 Каждая команда получила право выкупить контракты двух игроков в сезоне 2013/2014 или 2014/2015, которые не будут учитываться в общем потолке зарплат;
 Соглашение подписано сроком на 10 лет с возможностью его досрочного расторжения через 8 лет;
 В сезоне 2013/2014 потолок зарплат устанавливается на уровне $64,3 млн;
 Максимальная продолжительность заключаемого контракта составит 7 лет, в случае переподписания клубом своего игрока — 8 лет;
 Разница выплат по контракту от года к году не должна превышать 35 %, а разница выплат между минимальной и максимальной его величиной не должна превышать 50 %.

Альтернатива для игроков 
Как и в локаутном сезоне 2004/2005, большое количество игроков НХЛ выступало в других хоккейных лигах мира. В Европе игроки подписывали контракты с клубами КХЛ и ВХЛ (Россия), SM-liiga (Финляндия), DEL (Германия), EBEL (Австрия), EHL (Чехия), Словацкой экстралиги, NLA (Швейцария), GET-ligaen (Норвегия), EIHL (Великобритания), HockeyAllsvenskan (Швеция). Шведская элитная серия первоначально запретила подписывать краткосрочные контракты с игроками НХЛ, но позже запрет был снят.

В Северной Америке игроки выступали за клубы AHL, юниорских лиг Канады, FHL, SPHL, ECHL, CHL.

Традиционный Кубок Шпенглера в 2012 году прошёл с участием игроков НХЛ, а сборная Канады, усиленная такими хоккеистами, как Патрис Бержерон, Джейсон Спецца, Тайлер Сегин, Джон Таварес, выиграла турнир.

Молодёжный чемпионат мира 2013 в Уфе прошёл при участии сильнейших молодых игроков мира.

Также в Америке игроки проводили благотворительные матчи.

Отменённые события

Крафт Хоккейвилль 
Традиционная благотворительная предсезонная игра клубов НХЛ в одном из городов Канады была отменена из-за локаута.

Европейская премьера 
НХЛ отказалась от проведения матчей регулярного чемпионата в Европе, объяснив это необходимостью подписания нового коллективного соглашения.

Зимняя классика 
Зимняя классика НХЛ 2013 должна была состояться 1 января 2013 года в городе Энн-Арбор штата Мичиган, на Мичиган Стэдиум между «Детройт Ред Уингз» и «Торонто Мейпл Лифс». Матч был отменён 2 ноября.

Матч всех звёзд 
Матч всех звёзд НХЛ 2013 был запланирован на 27 января 2013 года на домашней арене «Коламбус Блю Джекетс» — «Нэшионвайд-арена». Из-за локаута матч и все предшествующие ему мероприятия были отменены решением лиги от 23 ноября.

Регулярный чемпионат

Положение команд 
По итогам регулярного чемпионата

# — место в дивизионе, И — игр, В — выигрышей, П — поражений, ПО — поражений в овертайме/по буллитам, ВОО — выигрышей (за исключением побед в серии буллитов); ШЗ — забитые шайбы, ШП — пропущенные шайбы, О — очков. Цветом выделены команды, обеспечившие себе участие в плей-офф.

Статистика игроков 
По итогам регулярного чемпионата

Плей-офф

Достижения 

 21 января 2013 капитан «Тампы-Бэй Лайтнинг» Венсан Лекавалье провёл свою 1000-ю игру в регулярных чемпионатах НХЛ;
 27 января 2013 форвард «Нью-Джерси Девилз» Патрик Элиаш набрал 900-е очко в регулярных чемпионатах;
 4 февраля 2013 форвард «Колорадо Эвеланш» Милан Гейдук провёл свою 1000-ю игру в регулярных чемпионатах НХЛ;
 7 февраля 2013 защитник «Сент-Луис Блюз» Уэйд Редден провёл свою 1000-ю игру в регулярных чемпионатах НХЛ;
 9 февраля 2013 вратарь «Нью-Джерси Девилз» Мартин Бродёр провёл свою 1200-ю игру в регулярных чемпионатах НХЛ, став первым вратарём, достигшим данной отметки;
 16 февраля 2013 нападающий «Нью-Джерси Девилз» Илья Ковальчук набрал 800-е очко в регулярных чемпионатах;
 22 февраля 2013 команда «Чикаго Блэкхокс», набирая очки в каждой из 17 стартовых встреч, побила рекорд «Анахайм Дакс» — 16 матчей в сезоне 2006/2007 (всего же рекордная серия равна 24 играм);
 3 марта 2013 нападающий «Чикаго Блэкхокс» Мариан Госса провёл свою 1000-ю игру в регулярных чемпионатах НХЛ;
 6 марта 2013 вратарь «Чикаго Блэкхокс» Рэй Эмери стал первым вратарём в истории, кто выиграл первые 10 матчей сезона;
 18 марта 2013 защитник «Филадельфии Флайерз» Киммо Тимонен провёл свою 1000-ю игру в регулярных чемпионатах НХЛ;
 26 марта 2013 главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Торторелла одержал свою 400-ю победу в качестве тренера;
 28 марта 2013 нападающий «Финикс Койотис» Стив Салливан провёл свою 1000-ю игру в регулярных чемпионатах НХЛ;
 29 марта 2013 форвард «Даллас Старз» Яромир Ягр сделал 1000-ю результативную передачу в карьере;
 16 апреля 2013 наставник «Сент-Луис Блюз» Кен Хичкок одержал 600-ю тренерскую победу в НХЛ;
 22 апреля 2013 голкипер «Питтсбург Пингвинз» Томаш Вокоун одержал свою 300-ю победу в регулярных чемпионатах.

Лучшие игроки месяца

Последний сезон 
Сезон 2012/2013 стал последним в карьере в НХЛ для следующих игроков:

 Алексей Ковалёв («Флорида Пантерз») — обладатель Кубка Стэнли 1994, MVP Матча всех звёзд 2009;
 Энди Макдональд («Сент-Луис Блюз») — обладатель Кубка Стэнли 2007;
 Йохен Хехт (Баффало Сейбрз);
 Миикка Кипрусофф («Калгари Флэймз») — обладатель Везина Трофи 2006, Уильям М. Дженнингс Трофи 2006, участник Матча всех звёзд 2007;
 Роман Гамрлик («Нью-Йорк Рейнджерс») — первый номер драфта 1992, трёхкратный участник Матча всех звёзд (1996, 1999, 2003);
 Эдриан Окойн («Коламбус Блю Джекетс») — участник Матча всех звёзд 2004;
 Джей Пандолфо («Бостон Брюинз») — обладатель Кубка Стэнли 2000 и 2003;
 Уэйд Редден («Бостон Брюинз») — обладатель НХЛ плюс/минус Эворд 2006, участник Матча всех звёзд 2002;
 Джейми Лангенбруннер («Сент-Луис Блюз») — обладатель Кубка Стэнли 1999, 2003;
 Милан Гейдук («Колорадо Эвеланш») — обладатель Кубка Стэнли 2001, НХЛ плюс/минус Эворд 2003, Морис Ришар Трофи 2003, трехкратный участник Матча всех звёзд (2000, 2001, 2009);
 Майк Кнубл («Филадельфия Флайерз») — обладатель Кубка Стэнли 1998;
 Вацлав Проспал («Коламбус Блю Джекетс»);
 Гийом Латендресс («Оттава Сенаторз»);
 Томаш Вокоун («Питтсбург Пингвинз») — двукратный участник Матча всех звёзд (2004, 2008);
 Жозе Теодор («Флорида Пантерз») — обладатель Везина Трофи 2002, Харт Трофи 2002, Роджер Крозье Эворд 2002, Билл Мастертон Трофи 2010, участник Матча всех звёзд 2002 и 2004;
 Томаш Каберле («Монреаль Канадиенс») — обладатель Кубка Стэнли 2011, 4-кратный участник матча «Всех звёзд» НХЛ;
 Руслан Федотенко («Филадельфия Флайерз») — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2004, 2009).

Призы и награды

Командные

Индивидуальные

Символические сборные

См. также 

 Список наград Национальной хоккейной лиги
 Кубок Стэнли

Примечания 

Сезоны НХЛ

2012 год в хоккее
2013 год в хоккее